Aure se poate referi la:

Locuri

Norvegia
 Aure, comună din Møre og Romsdal, Norvegia
 Aure (localitate), o localitate din comuna Aure, Møre og Romsdal, Norvegia, reședința comunei omonime
 Aure (Sykkylven), un sat din comuna Sykkylven, Møre og Romsdal, Norvegia

Franța
 Aure, comună în Franța
 Aure (râu), un râu din nord-vestul Franței

Persoane
 Aud Inger Aure, politician norvegian
 Aure Atika, actriță, scenaristă și regizoare franceză

Vezi și
 Aure et Saint-Girons